Солем:

Франкоязычные топонимы:

 Солем — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор, кантон Солем.
 Солем — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.

Англоязычные топонимы:
 Солем — тауншип в округе Дуглас, Миннесота, США.

См. также 
 Католическое Солемское аббатство святого Петра в коммуне Солем департамента Сарта.